«Днепр» () — белорусский футбольный клуб из Могилёва. Чемпион Белоруссии 1998 года.

Названия клуба 
 «Химик» (1960—1963).
 «Спартак» (1963—1973).
 «Днепр» (1973—1997, 2006—2018).
 «Днепр-Трансмаш» (1998—2005).

История 
Футбольная команда Могилёва была основана в 1960 году под названием «Химик» и представляла могилёвский завод искусственного волокна им. В. В. Куйбышева.

В августе 1963 года была передана в ведение областного совета ДСО «Спартак» и под «Спартак» выступала до середины 1973 года. С августа 1973 года команда стала называться «Днепр» и была передана на баланс производственного объединения «Химволокно» им. В. И. Ленина, по тем временам крупнейшего в Европе производителя лавсана. Команда играла в западной зоне второй лиги чемпионата СССР, высшим достижением в которой был выход в первую лигу.

В первой лиге СССР 
В 1982 году Анатолий Байдачный выиграл с клубом свою зону, а затем и финальный раунд между победителями зон и вышел в первую лигу. Там в сезоне 1983 года клуб, однако, не смог сохранить место и вернулся во вторую лигу, где играл до распада СССР. При этом вылет произошел из-за нестандартного регламента первенства — наличие лимита в 12 ничьих за сезон, а «Днепр» сыграл за сезон 13 ничейных матчей, из-за чего потерял одно очко, что не позволило команде занять спасительное 19-е место, доставшееся в итоге хабаровскому СКА. 1 февраля 1989 года «Днепр» стал первым в БССР хозрасчётным клубом.

Постсоветский период 
В 1992 году «Днепр» присоединился к белорусской высшей лиге и в первом же сезоне стал вице-чемпионом и финалистом Кубка, но в последующие годы команда призовых мест не занимала.

В 1998 году «Днепр» объединился с другой могилёвской командой, игравшей в высшей лиге, «Трансмашем», образовав общую команду «Днепр-Трансмаш», которая в том же году стала чемпионом. В дальнейшем объединение не приносило серьёзных результатов и с 2006 года клуб снова стал выступать под названием «Днепр».

В сезоне 2011 клуб занял последнее 12 место в высшей лиге и вылетел в первую. В следующем году «Днепр» вернулся в высшую лигу. В 2014 году команда снова заняла 12 место в премьер-лиге, а в играх плей-офф проиграла «Витебску» (0:2, 1:1) и вылетела в первую лигу. Только во втором сезоне 2016 клуб занял второе место и смог вернуться в высшую лигу.

По итогам сезона-2018 могилевский «Днепр» снова вылетел из высшей лиги и был расформирован. Однако 8 февраля 2019 года было объявлено, что он подписал контракт с минским «Лучом», который предусматривал создание объединённой команды в премьер-лиге. После этого ряд игроков могилёвского клуба отправились в «Луч» на просмотр, часть из них подписали контракт, остальные пошли в другие клубы. 20 марта 2019 года «Луч» официально объявил о переезде в Могилёв и смене названия на «Днепр». Основную команду возглавили специалисты «Луча», а дубль состоял из игроков и тренеров бывшего «Днепра», молодёжные команды в двух клубах оставались отдельными. Вскоре на базе «Днепра» и минского «Луча» был создан клуб «Дняпро-МЧЗ», который в сезоне-2019 постигла участь могилевского предшественника. По итогам сезона 2019 года объединённая команда «Днепр» заняла 14-е место, в плей-офф уступила брестскому «Руху» и потеряла свое место в Премьер-лиге. У клуба были значительные долги, из-за которых он распустил всех игроков и тренеров. Могилёвские власти не смогли договориться о передаче клуба государству, поэтому объединённая команда «Днепр» прекратила существование и вместо этого был создан новый клуб под официальным названием «Днепр-Могилёв», который был заявлен во вторую лигу.

Визитная карточка

Клубные цвета

Гимн 
«Ещё девяносто минут». Исполнитель — Павел Любченко. Автор музыки — Павел Любченко, Владимир Комисаров. Автор слов — Алёна Белоножко.

Достижения

СССР 
Вторая лига СССР
 Победитель: 1982

Белоруссия 
Чемпионат Белоруссии
 Чемпион: 1998
 Серебряный призёр: 1992
 Бронзовый призёр: 2009
Первая лига Белоруссии
 Победитель: 2012
 Серебряный призёр: 2016
Кубок Белоруссии
 Финалист: 1992

Тренировочная база 
Спортивный комплекс «Торпедо» является спортивно-тренировочной базой «Днепра».

Достижения игроков 
Лучшие игроки чемпионата Белоруссии
Следующие футболисты становились лучшими игроками чемпионата Белоруссии, являясь игроками «Днепра»:
  Андрей Любченко — 1992
  Эдуард Болтрушевич — 1998

Лучшие бомбардиры чемпионата Белоруссии
Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами чемпионата Белоруссии, являясь игроками «Днепра»:
  Андрей Скоробогатько — 1992
  Мирослав Ромащенко — 1992/1993

Лучшие бомбардиры первой лиги Белоруссии
Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами первой лиги Белоруссии, являясь игроками «Днепра»:
  Мурат Хотов — 2016

Главные тренеры 
Источник

  Владимир Мацкевич (1960)
  Владимир Газзаев (1960)
  Александр Загрецкий (1961—1963)
  Юрий Бачурин (1964—1965)
  Николай Шевелянчик (1965—1967)
  Илья Каган (1968—1969)
  Владислав Радзишевский (1970—1973)
  Виталий Шарбур (1974—1976)
  Олег Волох (1977—1978)
  Владимир Гордеев (1979)
  Анатолий Байдачный (1980—1985)
  Валерий Стрельцов (1986—1993, 1993—2006, 2007—2008)
  Александр Башмаков (1993)
  Владимир Костюков (2006—2007)
  Андрей Скоробогатько (2009—2011)
  Вячеслав Геращенко (2011—2013)
  Юрий Лукашов (2014)
  Владимир Геворкян (2015)
  Александр Седнёв (2016—2017)
  Вячеслав Левчук (2017)
  Сергей Литовченко (2018)

Статистика выступлений 
Источник

Чемпионат и Кубок СССР 

В тридцать одном чемпионате страны (1960—1990 гг.) футболисты Могилёва провели 1094 матча: 399 побед, 304 ничьи, 391 поражение. Разница мячей 1224—1216.

Рекордсмен за один сезон Пётр Василевский — 24 гола (1985). Это абсолютно лучший показатель во всех клубах 2-й лиги Белоруссии за все годы.

Рекорды в КЛАССЕ «Б»
 Лучшее место в чемпионате — 3-е (1970), худшее — 18-е (1967).
 Самая крупная победа — 6:0 («„Онежец“ Петрозаводск», 1969).
 Самое крупное поражение — 1:5 («„Ширак“ Ленинакан», 1961), 0:4 («„Рица“ Сухуми», 1961), («„Динамо“ Кировабад», 1963), («„Искра“ Смоленск», 1967).
 Баланс игр: 350 игр (+116=114—120), разница мячей (321—340).

Рекорды в КЛАССЕ «А» II лига
 Лучшее место в чемпионате — 1-е (1982), худшее —19-е (1976).
 Самая крупная победа — 8:0 («Витязь (Витебск)», 1985).
 Самое крупное поражение — 0:6 («Динамо (Ленинград)», 1982).
 Лучшие бомбардир — за сезон — Пётр Василевский (24, 1985).
 Баланс игр: 660 игр (+344=171—235), разница мячей (805—762).

Рекорды в КЛАССЕ «А» I лига
 Свой единственный сезон в ней «Дняпро» провёл в 1983 году, заняв 20-е место.
 Самая крупная победа — 4:0 («„Шинник“ Ярославль», 1983).
 Самое крупное поражение — 1:8 («„Кубань“ Краснодар», 1983).
 Наибольшее число матчей — Борис Белошапка, Александр Василевский, Валерий Митрофанов — по (42).
 Лучшие бомбардир — Александр Василевский (17).
 Баланс игр: 42 игры (+12=13—17), разница мячей (40—60).

Рекорды в Кубке СССР
 Самая крупная победа — 4:0 («Авангард (Коломна)», 1967/68).
 Самое крупное поражение — 0:4 («Спартак (Брест)», 1961).
 Баланс игр: 29 игр (+15=0—14), разница мячей (36—36).

Чемпионат и Кубок Белоруссии 

Рекорды в Высшем дивизионе Белоруссии
 Самая крупная победа — 7:1 («ФК Коммунальник», 1997), 6:0 («Гомсельмаш», 1992), 6:0 («Локомотив (Витебск)», 1993/94), 6:0 («Лида», 2000), 6:0 («Неман», 2005).
 Самое крупное поражение — 0:6 («Нафтан», 2011).
 Наибольшее число матчей — Евгений Капов (420).
 Лучшие бомбардиры — Владимир Солодухин (70), за сезон — Андрей Скоробогатько (15, 1992/93), Владимир Солодухин (15, 1997).
 Самые полезные игроки — Владимир Солодухин 106 (70+36), за сезон — Александр Чайка 24 (11+13, 1997).
 Баланс игр после чемпионата 2018 года: 706 игр (+260=176—270), разница мячей (909—887).

Рекорды во Втором дивизионе Белоруссии
 Самая крупная победа — 6:0 («Витебск», 2012).
 Самое крупное поражение — 1:3 («Химик (Светлогорск)», 2015), 0:2 («Смолевичи-СТИ», 2015), 0:2 («Крумкачы», 2015).
 Наибольшее число матчей — Антон Матвеенко (28).
 Лучшие бомбардир — Мурат Хотов (17), за сезон — Мурат Хотов (17, 2016).
 Баланс игр после чемпионата 2016 года: 84 игры (+57=12—15), разница мячей (184—62).

Рекорды в Кубке Белоруссии
 Самая крупная победа — 7:0 («Строитель», 1997/98).
 Самое крупное поражение — 1:6 («Динамо (Минск)», 1992).
 Наибольшее число матчей — Евгений Капов (39).
 Лучший бомбардир — Владимир Солодухин (14).
 Баланс игр: 74 игры (+40=5—29), разница мячей (117—95).

Выступления в еврокубках 

Достижения в еврокубках:
 Участник 1 кв.раунда Лиги чемпионов УЕФА (1999/00).
 Участник плей-офф Лиги Европы УЕФА (2010/11).
 Участник 2 раунда Кубка Интертото (2000).
 Самая крупная победа — 7:1 («Лачи», Албания, 2010/11).
 Самое крупное поражение — 0:6 («ФК Дебрецен», Венгрия, 1998).
 Наибольшее количество матчей — Евгений Капов (17).
 Лучший бомбардир — Владимир Юрченко (6).

Баланс игр в европейских клубных турнирах:

Кубок чемпионов Содружества 

Достижения
 Участник 1/4 финала Кубка чемпионов Содружества (2010).
 Самая крупная победа — 5:3 («Динамо (Тбилиси)», 1999), 3:1 («Дордой-Динамо», 2010).
 Самое крупное поражение — 0:3 («Спартак (Москва)», 1999).
 Наибольшее число матчей — Дмитрий Калачёв, Евгений Капов (оба — по 7).
 Лучший бомбардир — Андрей Лясюк (4), за розыгрыш — Андрей Лясюк (4, 2010).
 Баланс игр: 7 игр (+3=0—4), разница мячей (15—17).

«Днепр-2» Могилёв 
В сезонах 1995—2000 и 2012 в Третьей/Второй лиге (Д-3) играла команда «Днепр-2».

Фарм-клубом также являлась команда  (также носила название «Вейно-Днепр»).

Примечания

Ссылки 
 Сайт об играх «Днепра» в 1982 году

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы СССР